Nazwa 3 polskich herbów szlacheckich:
 Aksak
 Aksak II
 Aksak III